hycel (właśc. rakarz) – osoba zawodowo zajmująca się wyłapywaniem bezpańskich psów
 Hycel – amerykański film sensacyjny z 1993 roku